Азриэли — еврейская фамилия.

Фамилии 

 Азриэли, Давид Джошуа (1922—2014) — канадский и израильский архитектор, строитель, застройщик и филантроп.
  — канадская оперная певица-сопрано.

Другое 

  — израильская девелоперская компания, основанная Давидом Азриэли.
 Азриэли — комплекс из трёх небоскрёбов в центре Тель-Авива.